El término M1 puede hacer referencia a:

 Nebulosa del Cangrejo, objeto astronómico situado en la constelación de Tauro.
 Fusil M1 Garand, un fusil semiautomático utilizado por el Ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial.
 Carabina M1.
 Tanque M1 Abrams.
 Receptor muscarínico M1, receptor muscarínico sensible a la acetilcolina.
 Casco M1, un casco de acero utilizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y otros ejércitos.
 Agregado monetario M1, una de las mediciones de la suma del dinero en circulación y el saldo vivo de los pasivos de mayor liquidez de las instituciones financieras.
 Misil M1, un misil balístico francés.